One Too Many – film del 1916
One Too Many – cortometraggio del 1934
One Too Many – film del 1950
One Too Many – singolo di Keith Urban e Pink del 2020